Miejscowości w Polsce:

 Łatana Mała
 Łatana Wielka